Cresques ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Cresques († um 1387), katalanischer Kartograf
 Jehuda Cresques (um 1350–um 1427), jüdischer Kartograf